Fuchsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Fuchsberger (1910–1992), österreichischer Fußballspieler
 Joachim Fuchsberger (1927–2014), deutscher Schauspieler und Entertainer
 Ortolph Fuchsberger (um 1490–nach 1541), deutscher Jurist
 Sebastian Fuchsberger (* 1971), österreichischer Posaunist und Sänger (Tenor)
 Thomas Fuchsberger (1957–2010), deutscher Musiker, Komponist und Fotograf
 Verena Fuchsberger-Staufer (* 1983), österreichische Sozialwissenschaftlerin und Informatikerin

Siehe auch:
 Fuchsberg